Ла Мулата има више значења:

 Ла Мулата (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Мулата (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Мулата (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мулата (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Мулата (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику